Gen niepodzielony (ciągły) − gen, w którym sekwencja kodująca nie jest podzielona odcinkami niekodującymi. Geny niepodzielone występują u prokariontów (bakterii).

Zobacz też 
 gen podzielony

Rodzaje genów